Grimm pode se referir a:

Irmãos Grimm, escritores alemães
Contos de Grimm, contos coletados pelos Irmãos Grimm
Os Irmãos Grimm (filme) (The Grimm Brothers), filme de Terry Gilliam 
Irmãos Grimm (Marvel Comics), personagens da Marvel Comics
Georg Grimm, pintor alemão e professor da Academia Imperial de Belas Artes
Grimm (série), série televisiva norte-americana.

Desambiguação